Mossetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Mossetjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Mossetjärnet, Värmland, sjö i Eda kommun,  (1,1 ha)
Nedre Mossetjärnet, sjö i Eda kommun, 
Övre Mossetjärnet, sjö i Eda kommun,

Se även
Mossatjärn
Mosstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn